Отборочный турнир XVIII чемпионата мира по волейболу среди мужских команд для сборных Африканской конфедерации волейбола (CAVB) проходил с 3 июля 2013 по 7 марта 2014 года. В соревновании участвовали 33 команды из первоначально заявленных 44, были разыграны 3 путёвки в финальную стадию чемпионата мира, обладателями которых стали сборные Камеруна, Египта и Туниса.

Система соревнования 
Африканский отборочный турнир чемпионата мира состоял из субзонального, зонального и финального раундов. Три ведущие команды континента по рейтингу Международной федерации волейбола (Египет, Тунис и Камерун) до начала отборочного цикла были допущены в финальный раунд квалификации, но изъявили желание участвовать во всех стадиях отбора.

В субзональном раунде команды каждой из 7 географических зон Африканской конфедерации волейбола образовывали либо одну группу, либо (если их было больше 6) разделялись на две группы. Из-за недостаточного количества заявленных команд в зонах 2 и 4 было образовано по одной группе вместо потенциальных двух, а после отказа от участия команд Судана и Эфиопии сборная Руанды была переведена из группы H в группу I. Изначально предполагалось, что во второй, зональный, раунд квалификации выйдут по три команды из каждой группы, но из-за малого числа участников в группах D и E было разыграно по 2 путёвки в следующий раунд, а соревнования в группах В, F, I и L превратились в формальность.

По итогам зонального раунда в завершающую стадию квалификации вышли по одной команде из зон 1 и 7 и по две из остальных пяти зон (без учёта Египта, Туниса и Камеруна). Из-за снятия с турнира команды Сьерра-Леоне матчи в группе N не проводились, сборные Кабо-Верде и Сенегала прошли в финальный раунд. Жеребьёвка финального раунда состоялась 9 октября 2013 года в Каире. Участвовавшие в нём 15 команд были разбиты на три группы и победители турниров в группах получили право выступить в финальной стадии чемпионата мира в Польше.

Субзональный раунд

Зона 1 — группа A (Шлеф)

Зона 2 — группа B (Прая)

Зона 3 — группа D (Уагадугу)

Зона 3 — группа E (Абуджа)

Зона 4 — группа F (Нджамена)

Зона 5 — группа H (Кампала)

Зона 5 — группа I (Кигали)

Зона 6 — группа J (Мапуту)

Зона 6 — группа K (Лилонгве)

Зона 7 — группа L (Виктория)

Зональный раунд

Зона 1 — группа M (Радес)

Зона 3 — группа O (Ниамей)

Зона 4 — группа P (Браззавиль)

Зона 5 — группа Q (Кигали)

Зона 6 — группа R (Молепололе)

Зона 7 — группа S (Вакоа-Феникс)

Финальный раунд

Группа T (Яунде)

Группа U (Найроби)

Группа V (Тунис)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Африканской конфедерации волейбола

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2014